Aleksander Ludwik Radziwiłł (1594-1654) – marszałek wielki litewski, wojewoda połocki i brzeskolitewski
 Aleksander Radziwiłł (1796-1863) – ppor. pułku szwoleżerów gwardii napoleońskiej
 Aleksander Dominik Radziwiłł (1808-1859) – ziemianin